

Ім'я 
 Ранда Кассіс —  франко-сирійський політик
 Ранда Сініора — палестинська активістка

Ранда — громада в кантоні Вале